Bar Kokhba :
 Shimon bar Kokhba, un patriote juif.
 Bar Kokhba, un album musical de Masada.